Аджам:
 Аджам — ираноязычные исламизированные народы восточных провинций Арабского халифата.
 Аджам — письменность на основе арабского алфавита.
 Аджам, Жауен (род. 2003) — французский футболист.